Тьонвиль-Уэст или дословно Тьонвиль-запад ():

 Тьонвиль-Уэст — упразднённый в 2015 году округ в департаменте Мозель (Франция).
 Тьонвиль-Уэст — упразднённый в 2015 году кантон в департаменте Мозель (Франция).